Ferrocarril de Transport en Massa de Hong Kong (del seu nom en anglès Mass Transit Railway), sistema de metro de Hong Kong
 Museu Nacional del Camperol Romanès (del seu nom en romanès Muzeul al Țăranului Român), museu de Bucarest, a Romania
 Moviment Tradicional Romà, moviment neopagà que recupera el culte al panteó romà
 Revolució Tecnològica Militar (del seu nom en anglès Military Technological Revolution), hipòtesi sobre el futur de la guerra formulada per Nikolai Ogarkov
 Reactor de prova de materials (del seu nom en anglès Material Test Reactor), reactor nuclear orientat a la recerca amb combustible nuclear
 Master Test Report, document de resum inclòs a la norma IEEE 829
 Aeronau de rotors monobasculants (del seu nom en anglès Mono TiltRotor), avió que utilitza un rotor coaxial
 MTR 390 (de l'acrònim de les empreses desenvolupadores MTU AeroEngines-Turbomeca-Rolls-Royce), motor turboeix per a helicòpters
 MTR (programari) (del seu nom en anglès My Trace Route), eina de diagnòstic de xarxa, utilitzada en sistemes GNU/Linux
 MTR també és el codi UCI del Matrix Powertag, equip ciclista del Japó
 MTR també és el nom HUGO de la metiltransferasa del 5-metiltetrahidrofolat-homocisteïna, gen localitzat al cromosoma 1
 MTR-1 i 2 també són les abreviatures dels experiments Matroshka, que estudien la radiació còsmica a l'Estació Espacial Internacional
 mtr. també és una abreviatura tradicional del metre, unitat de longitud del Sistema Internacional